EFS-kyrkan kan syfta på:

 EFS-kyrkan, Alingsås
 EFS-kyrkan Bollstabruk – ett tidigare bönhus från 1905
 EFS-kyrkan i Eslöv – en byggnad i Eslöv tidigare använd som kyrka
 EFS-kyrkan, Mellansel
 EFS-kyrkan, Råå
 EFS-kyrkan, Sundsvall – en kyrkobyggnad i Stenstan i centrala Sundsvall
 EFS-kyrkan, Ängelholm
 EFS-kyrkan, Östersund, se Heliga Ljusets kyrka